Phipps kan som auktorsförkortning betyda:

 Constantine John Phipps
 James Bird Phipps

Robotskapade auktorsförkortningar